Александр Усатый:
 Усатый, Александр Анатольевич (род. 1965) — советский и украинский футболист.
 Усатый, Александр Фёдорович — молдавский политик, глава территориального отделения ПСРМ в городе Бельцы.